El Pa de Sucre, cim de la Capçalera de Caldes.
 El Pa de Sucre (Montescot), veinat de Rosselló.
 Pão de Açúcar, turó a Rio de Janeiro.
 Sucre de pa, con de sucre refinat.

Vegeu també 
 Departament de Sucre, a Colòmbia.